Campbellsport ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Campbellsport (Ohio)
 Campbellsport (Wisconsin), im Fond du Lac County